Le mot kōan peut désigner :

L'empereur Kōan, un empereur légendaire du Japon.

un kōan, une courte phrase ou brève anecdote absurde ou paradoxale utilisée dans certaines écoles du bouddhisme zen comme objet de méditation ou pour déclencher l’éveil.

Les  sont des périodes de l'histoire du Japon :
L'ère Kōan (1278 - 1288) (弘安) ;
L'ère Kōan (1361 - 1362) (康安).

Koan est un personnage de Sailor Moon ; elle s'appelle Carole dans le doublage français.
Koan est un téléfilm de Jérôme Cornuau tourné en 2002, avec Bérénice Bejo, Éric Prat et Michaël Milon. 
 Koan est une localité du Cameroun dans le département de la Lekié

Voir aussi
Genjō kōan est le premier chapitre de la compilation originale du Shōbōgenzō, du maître zen Dōgen.

Homonymie de patronyme